Los distritos nacionales polacos u óblasts autónomos polacos (llamados en ruso "полрайоны", polrajony, una abreviatura para "польские национальные районы", "raiones nacionales polacos") eran un grupo de raiones nacionales creados en el periodo de interbellum y que poseían alguna forma de una autonomía nacional en las repúblicas soviéticas de Ucrania y Bielorrusia de la URSS. Fueron creados en un intento de llevar el postulado del Leninismo sobre los derechos de autodeterminación de las naciones. También, la creación de estas regiones sirvió para los propósitos bolcheviques para exportar la revolución, tras su derrota en el guerra polaco-soviética, y de crear una república soviética en Polonia. Los distritos nacionales polacos fueron supuestos para ser el origen de una futura Polonia soviética, aun así, fueron disueltos a mitad de los años 1930, y sus pobladores expulsaron hacia Kazajistán, siendo muchos de ellos aniquilados durante la Gran Purga.

Orígenes 
La posibilidad de conceder autonomía a las áreas polacas de la Unión Soviética fue discutida durante la guerra polaco-soviética por personas claves implicadas en el Comité Revolucionario Polaco Provisional. Aun así, no había ningún plan para crear distritos enteros; la autonomía sería concedida para separar pueblos. En 1925  se decidió que un distrito sería creado en la Ucrania Soviética, dónde, según el censo de 1926, vivían 476 435 polacos. Esto era el 1.6% de la población ucraniana, pero en el Óblast de Zhytómyr, alcanzaba un 10%. Las personas quienes apoyaron el distrito eran comunistas soviéticos  de origen polaco, como Feliks Kon, Julian Marchlewski, Feliks Dzierżyńesquí y Tomasz Dąbal. Se crearon entonces los distritos de Marchlewszczyzna y Dzierżyńszczyzna.

Marchlewszczyzna 

Marchlewszczyzna era el distrito nacional polaco (Мархлевский польский национальный район) en Ucrania, creado el 22 de marzo de 1925 en la Volinia oriental, aproximadamente 50 km al oeste de Zhytómyr, con su capital en la ciudad de Marchlewsk (conocida antes y después como Hacerłbysz o Dowbysz, actualmente Довбиш - Dovbysh en Ucrania), localizada a unos 50 kilómetros de la frontera oriental de la Segunda República Polaca. Tomó su nombre del bolchevique polaco Julian Marchlewski, quién quería que Polonia formara parte de la Unión Soviética.

En los años iniciales de la existencia del distrito, los polacos locales disfrutaron de autonomía limitada, con 55 escuelas de lengua polaca y un diario en polaco Marchlewszczyzna Radziecka (Marchlewszczyzna Soviética). Al mismo tiempo, sus habitantes eran sujetos a intensa propaganda comunista. Algunas reglas de la gramática polaca, consideradas como burguesas, se cambiaron; aun así, el distrito careció de personas educadas. La mayoría de sus habitantes eran campesinos católicas quién no estaban interesados en ideas comunistas. Por tanto, se llevaron personas como Tomasz Dąbal para propagar el ateísmo. Se fundó una organización llamada Sección Polaca Anticatólica con tal fin.

Las autoridades soviéticas, quién quiso crear peones polacos, ciudadanos de la futura República Soviética Polaca, construyó varias fábricas así como plantas de energía y líneas telefónicas. Esto también trajo una mejora en la calidad de vida, pero todos los  esfuerzos fueron destruidos al inicia de la década de 1930, cuándo empezó la colectivización. Los campesinos polacos se opusieron ferozmente, y miles de ellos perecieron en el Holodomor.

Inicialmente, los polacos étnicos constituyeron alrededor del 70% de la población del distrito, el cual en 1926 totalizó alrededor de 41 000. Otros habitantes eran ucranianos  (20%), alemanes (7%) y judíos. En 1930, después de que varios pueblos se añadieron a Marchlewszczyzna, la población creció a 52 000, con los polacos constituyendo aún el 70%. Se ha estimado que el distrito constó de alrededor 100 pueblos, asentamientos y ciudades más pequeñas.

Dzierżyńszczyzna 

Dzierżyńszczyzna era el distrito nacional polaco (Дзержинский польский национальный район) en Bielorrusia, cercano a Minsk y cercano a la frontera soviético-polaca de entonces. Fue creado el 15 de marzo de 1932, con su capital en Dzierżyńsk (anteriormente conocido como Kojdanava: Kojdanów). Fue nombrado por el director de la Checa polaca, Félix Dzerzhinski.

De modo parecido a Marchlewszczyzna, la autonomía polaca era limitada en el área, con escuelas de lengua polaca, bibliotecas e instituciones. Al mismo tiempo, los habitantes eran objeto de propaganda comunista intensiva. La vida religiosa estuvo suprimida, y la campaña de colectivización, llevado a cabo en la década de 1930, acarreó la resistencia de los campesinos polacos locales. A diferencia de Marchlewszczyzna, el cual era el verdadero centro cultural polaco en la Unión Soviética, la influencia polaca de Dzierżyńszczyzna  era limitada.

Disolución 
Los distritos polacos estaban entre aquellos que resistieron la colectivización soviética y ateización. Por razones políticas, en un principio no fueron aplicadas medidas drásticas en estas áreas. Finalmente, Marchlewszczyzna fue disuelto en 1935 al inicio de la Gran Purga y la mayoría de la administración fue ejecutada. En los años siguientes, muchos hombres fueron ajusticiados, en tanto las mujeres y los niños se deportaron a Kazajistán y otras áreas remotas de la Unión Soviética.

Dzierżyńszczyzna fue disuelto en 1937.

Todas las bibliotecas y escuelas polacas fueron cerradas, y Tomasz Dąbal fue ejecutado en 1938.

Después de la Segunda Guerra Mundial, fue omitida en las historiografías polacas y soviéticas la existencia de los distritos, quizás porque las autoridades de ambos países quisieron evitar conflictos y otras cuestiones sobre el rechazo repentino del postulado Leninista de los derechos de naciones para la autodeterminación.

El área de Marchlewszczyzna todavía está habitado por una minoría polaca, conformando la mitad de la población en la ciudad de Dovbysh. También hay polacos en Dzierżyńszczyzna.

Fuentes

Bibliografía 
 Mikolaj Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939 (The first nation to be punished: Poles in the USSR, 1921-1939), Warsaw-Wroclaw. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. 1991. 
 Nikołaj Iwanow, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937–1938, Znak Horyzont, Kraków 2014

Bielorrusia en el siglo XX
Ucrania en el siglo XX
Raiones nacionales de la Unión Soviética
Óblasts autónomos de la Unión Soviética
Geografía histórica de Bielorrusia
Estados y territorios desaparecidos de Ucrania